Unter Flugplatz Lecce kann man verstehen:

 den Militärflugplatz Lecce-Galatina südlich der italienischen Stadt Lecce;
 den Flugplatz Lecce-San Cataldo östlich der Stadt, nahe der Adriaküste;
 den ehemaligen US-Militärflugplatz Lecce Airfield östlich von Lecce (heute Flugplatz Lecce-Fondone);
 die kleinen Flugplätze bei Andrano, Copertino, Gallipoli, Melendugno, Melpignano, Supersano und Ugento;
 den ehemaligen Militärflugplatz San Pancrazio Salentino.